Секиропло́дник пёстрый, или вя́зель разноцве́тный () — вид цветковых растений, входящий в род  семейства . Ранее включался в состав рода .

Инвазивный вид, быстро распространяющийся в Северной Америке и Европе.

Ботаническое описание 

Многолетнее (возраст может достигать 20 лет) травянистое почти голое растение. Стебель полый, ребристый, лазящий, 60—200 см в длину, зелёный, в основании красноватый. Листья очерёдные, непарноперистые, 4—16 см длиной, состоят из 7—25 листочков, каждый из которых 1—3 см длиной и 0,4—1,2 см шириной, с нижней стороны немного более бледные. Прилистники неопадающие, линейные, 2—3 мм длиной.

Соцветия — зонтики на цветоножках до 5—15 см длиной в пазухах верхних листьев. Цветки розово-белые, по 10—20 в зонтике, ароматные. Парус (флаг) 10—13×7—8 мм, вёсла (крылья) 11—15×4—5 мм, лодочка (киль) 10—13 мм, с тёмно-красным концом. Тычинки в числе 10 (9 сросшихся и 1 свободная), бледно-зелёные, с золотисто-жёлтыми пыльниками.

Плоды — членистые бобы 2—7 см длиной, при созревании распадающиеся на односемянные сегменты. Семена красно-коричневые, 3,5—4×1—1,4×1—1,3 мм.

Распространение и использование 

Родина растения — Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка, в настоящее время распространилось по всей Европе. Инвазивный вид, очень быстро распространяющийся корневыми отпрысками и семенами. Завезено в Северную Америку в 1869 году, с 1950-х годов широко культивируется в США, на северо-востоке страны используется для стабилизации грунтов. В Европе и США также выращивается в качестве кормового растения. Натурализовался в Новой Зеландии.

Также выращивается в качестве декоративного садового растения, используется в медицине. Растение морозостойко до −33 °C, засухоустойчиво, переносит и застой воды, однако является безусловным гелиофитом.

В Нижнем Поволжье сахаропродуктивность 100 цветков 13—14 мг. Пчёлы собирают пыльцу и нектар. Пыльца бледно-жёлтая. Пыльцевая продуктивность 100 цветков 53 мг, а одного зонтика 13,85—15,9 мг.

Таксономия 
Впервые действительно описано растение было Карлом Линнеем во 2-м томе Species plantarum. Датой публикации работы считается 1 мая 1753 года.

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

Мотыльковые
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Северной Америки
Инвазивные виды растений
Декоративные садовые растения
Кормовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения